Güelf II d'Altdorf (?-876) noble suabi
 Güelf II de Baviera i V d'Altdorf (1072-1120)